A Blonde névvel a következő művészeti alkotások ismertek:

Irodalom
 Blonde (regény) - Joyce Carol Oates regénye

Zene
 Blonde (Frank Ocean-album) - Frank Ocean második stúdióalbuma
Blonde (Alizée-album) - Alizée nagylemeze
 Blonde (Alizée-dal) - Alizée kislemeze az azonos nevű nagylemezről